Hilali ist der Familienname folgender Personen:

 Abdullah al-Hilali (* 1970), omanischer Fußballschiedsrichter
 Huda al-Hilali (1947–2008), irakische Autorin
 Muhammad Taqi ad-Din al-Hilali (1893–1987), marokkanischer Religionsgelehrter und Koranübersetzer
 Siham Hilali (* 1986), marokkanische Mittelstreckenläuferin
 Taj El-Din Hilaly (* ca. 1941), islamischer Religionsführer in Australien